El término británico puede hacer referencia:

 a Británico, Tiberio Claudio César Británico, un noble romano, hijo del emperador romano Claudio;
 a Británico, una tragedia del dramaturgo francés Jean Racine, inspirada en la vida de Tiberio Claudio César Británico;
 a Británico, un instituto de inglés en el Perú, perteneciente a la Asociación Cultural Peruano Británica;
 al pueblo británico y, en general, a los británicos, los habitantes del Reino Unido, y a su nacionalidad;
 al Consejo Británico (British Council), un instituto cultural público del Reino Unido, encargado de difundir la lengua y la cultura inglesas, con sedes en muchos países.